Rabending ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Rabending (1823–1886), deutscher Fotograf
 Fritz Wilhelm Rabending (1862–1929), österreichischer Landschaftsmaler
 Günter Rabending (* 1931), deutscher Neurologe und Epileptologe